Der Kanton Ligny-le-Châtel war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Auxerre, im Département Yonne und in der Region Burgund; sein Hauptort war Ligny-le-Châtel. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1998 bis 2015 Gérard Arnouts (PS).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus zwölf Gemeinden:

Lignylechatel
Aufgelöst 2015